Hesperiden steht für:
 Hesperiden, Nymphen der griechischen Mythologie
 Hesperiden (mythologischer Ort), Wohnsitz der Hesperiden

Siehe auch:
 Hesperides (Begriffsklärung)
 Hesperidium (Plural Hesperidien), fleischige Frucht mit ledriger Schale bei Zitruspflanzen
 Hesperiden-Essig